Леони́д Дми́триевич Плато́нов (р. 15 июня 1970) — российский актёр.

Биография 
Леонид Платонов родился 15 июня 1970 года. В 1997 году окончил Российский институт театрального искусства — ГИТИС (педагог — Ирина Судакова).

Был одним из ведущих актёров первого постсоветского частного театра Екатеринбурга — Малого драматического театра «Театрон», в котором начал играть в семнадцатилетнем возрасте с момента основания театра в 1987 году.

Основные роли в «Театроне»: Карл Тиле («Собачий вальс» Леонида Андреева), Лука («На дне» Максима Горького), Моцарт («Маленькие трагедии» Александра Пушкина), Питер («Что случилось в зоопарке» Эдварда Олби, поэт («Карусель по г-ну Фрейду» Артура Шницлера), Решето («Любовь — книга золотая» Алексея Толстого), Альцест («Мизантроп» Мольера). В 2007 году в премьерном спектакле «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова сыграл дядю Ваню.

15 февраля 2004 года в «Театроне» прошёл бенефис Леонида Платонова. В настоящее время актёр не входит в труппу театра.

Фильмография

Примечания

Источники 
 
 
 

Выпускники ГИТИСа